Bataille de Pornic (23 mars 1793)
 Bataille de Pornic (27 mars 1793)